Соревнования по дзюдо на летних Паралимпийских играх проходили в 2004. Всего 118 атлетов разыграли 13 комплектов медалей.

Медали

Медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 

Соревнования на летних Паралимпийских играх 2004
Дзюдо на летних Паралимпийских играх